Sedgwick County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Sedgwick County (Colorado)
 Sedgwick County (Kansas)